Amargosa Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amargosa Creek (Piude Ponds), Fluss im Los Angeles County, Bundesstaat Kalifornien
 Amargosa Creek (Lockwood Creek), Fluss im Ventura County, Bundesstaat Kalifornien 
 Amargosa Creek (Chittipin Creek), Fluss im Jim Wells County, Bundesstaat Texas